Minka est un nom et un terme pouvant désigner:

Nom

Patronyme
Colette Jeannine Minka, entrepreneure camerounaise
 (né en 1984), joueur camerounais de football

Prénom féminin
Minka, personnage de l'opéra comique Le Roi malgré lui
Minka Kelly (née en 1980), actrice américaine
 (née en 1947), sociologue et documentariste allemand

Prénom masculin
Yady Camara Minka (né en 1989), joueur guinéen de football

Toponyme

Minka, village de la région du Centre

Autres
 Les minka (民家), résidences traditionnelles japonaises.
 Minka, terme quechua désignant la Minga, une tradition d'Amérique du sud
 Oiseau Minka, animal de la mythologie aborigènes
 Minka ou Schöne Minka, un lied en allemand basé sur une chanson folklorique ukrainienne.

Homonymie de patronyme
Prénom épicène